Дьюла Андраши — имя и фамилия венгерского происхождения:

 Дьюла Андраши (1823—1890) — венгерский государственный и политический деятель.
 Дьюла Андраши младший (1860—1929) — австро-венгерский государственный деятель, дипломат, граф.